Girin bezeichnet
Jilin (Stadt) oder Kirin, Stadt in der ehemaligen Mandschurei
Gir (Afrika), antiker Name eines Flusses